waard (herberg), een herbergier
 burggraaf of rentmeester, de plaatsvervanger van een kasteelheer
 kastelein (Vlaanderen), een vorstelijk ambtenaar aan het hoofd van een kasselrij in de graafschappen Vlaanderen of Henegouwen
 Kastelein (wijk), een wijk van de Brusselse gemeente Sint-Gillis